Matará (encomienda)
Matará (distrito) - no Peru
Forte de Matara - em Omã

Veja também 
Não Matarás

Desambiguação